Matt Ryan (acteur) (1981), een Brits acteur
 Matt Ryan (roeier) (1984), een Australisch roeier
 Mathew Ryan (1992), een Australisch voetballer
 Matt Ryan (ruiter) (1964), Australische ruiter